Viktória Knezová (Sobrance, 11 de abril de 1982), também conhecida pelos nomes artísticos Angel Dark, Esmeralda, Angelina Bella, Angel, Viktoria, Dark Angel, Pauline e Paulin, é uma atriz pornográfica e modelo erótica eslovaca.

Carreira 
Angel Dark nasceu na cidade de Sobrance, na atual Eslováquia. Antes de iniciar no cinema adulto, trabalhou como garçonete em restaurantes e cafés. Enquanto trabalhava, foi abordada na rua por uma maquiadora que trabalhava em um set pornô, que lhe perguntou se queria tirar algumas fotos de lingerie. Aceitou e ficou chocada quando descobriu que não eram apenas fotos, mas sim para fazer um filme pornográfico. Descoberta por Pierre Woodman, começou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2002, no papel de "Esmeralda" no filme "Private Castings X 48". Sua filmografia é composta de quase duzentos títulos, incluindo sua primeira gravação, "Blow Bang 7". 

Escolheu o sobrenome "Dark" em referência à subcultura gótica, pela qual tem admiração. Em meados de 2006, deu uma pausa em sua carreira devido à sua hospitalização e recuperação de uma insuficiência renal no final de 2005. Ela é representada pela Model Mania, uma agência de modelos que representa modelos e atrizes, na sua maioria europeus. Em 2007, foi indicada para o Prêmio AVN na categoria "melhor performance estrangeira do ano".

Prêmios e indicações 
 2005: FICEB Award - Ninfa 2005 Prize for the Best Starlette - Planet Silver
 2007: AVN Award - Female Foreign Performer of the Year; indicada
 2011: AVN Award - Female Foreign Performer of the Year
 2011: XBIZ Awards - Foreign Female Performer of the Year; indicada

Ligações externas 

 
  no AngelDark.com
 
 

Atores pornográficos da Eslováquia